

Santos e beatos cristãos 
 Carlos Borromeu — cardeal e arcebispo de Milão 
 Carlos Magno — rei dos francos, beato católico
 Carlos I, Duque da Bretanha — Carlos de Blois, beato católico 
 Carlos I de Inglaterra — santo anglicano 
 Charles de Foucauld — beato católico 
 Carlos Lwanga — mártir e santo ugandês 
 Carlos I da Áustria — imperador da Áustria-Hungria, beato católico
 Carlos Duarte Costa — bispo católico brasileiro, fundador da Icab

Brasil

Municípios 
 São Carlos (São Paulo) — onde ficam as seguintes instituições:
 São Carlos Clube
 São Carlos Futebol Clube
 Rugby São Carlos
 São Carlos (Santa Catarina)
 São Carlos do Ivaí — no Paraná
 Campinas — em São Paulo, antigamente chamada Vila de São Carlos

Bairros 
 São Carlos (Goiânia)
 Morro de São Carlos — no Rio de Janeiro

Distritos 
 São Carlos (Porto Velho)

Outros 
 Universidade Federal de São Carlos
 Rádio São Carlos

Portugal 
 Teatro Nacional de São Carlos — em Lisboa

Carlos
Desambiguações de epônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes